Yggdrasil est l'Arbre-Monde de la mythologie nordique.

Yggdrasil peut aussi se référer à :
Yggdrasil, un album de Bump of Chicken.
Yggdrasil, un ordinateur extrêmement puissant utilisé par le Ciel pour contrôler l'univers dans Ah! My Goddess.
Yggdrasil, le contrôleur du monde digital dans l'univers de Digimon.
Yggdrasil Linux/GNU/X, une ancienne distribution Linux.
Yggdrasil, un vaisseau dans le cycle Les Cantos d'Hypérion de Dan Simmons.
Yggdrasill, un personnage du jeu vidéo Tales of Symphonia.

Yggdrasil, au sens d'Arbre-monde, symbole de la survie après un cataclysme, est le titre d'un mook, c'est-à-dire un magazine-livre, trimestriel qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Il participe aux débats entre collapsologues, et la société.

Références 

Homonymie mythologique
Mythologie nordique